Postos de fronteira, entre os quais os criados entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental durante a Guerra Fria:
Checkpoint Charlie

Checkpoint Alpha

Checkpoint Bravo

Outros usos:
Check Point — empresa israelita especializada em segurança informática

Jogo salvo — local num jogo eletrónico onde o estado de um jogador é guardado

Checkpoint (pinball) — máquina de pinball lançada em 1991 pela Data East

Desambiguação